Oktan bezeichnet:
 die Chemikalie n-Octan (veraltete Schreibweise: Oktan)
 die Oktanzahl eines Brennstoffes für Ottomotoren
 eine Satellitenserie (siehe Kosmos (Satellit) oder auch Jantar (Satellit)#Oktan/Kobalt)